Alfred es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York (Estados Unidos):

  Alfred (pueblo); o
  Alfred (villa).